Codex Vaticanus est une expression latine signifiant , qui est utilisée pour désigner les manuscrits conservés à la Bibliothèque apostolique vaticane.

Manuscrits bibliques
 Codex Vaticanus 354 ;
 Codex Vaticanus 1209 ;
 Codex Vaticanus 2061 ;
 Codex Vaticanus 2066 ;
 Vaticanus Gr. 2302 ;

Manuscrits d'Aristote

Manuscrits de Catulle

Manuscrits de Virgile
 Vergilius Vaticanus ( 3225), début du . Composé de 76 folios et 50 enluminures, il contient les deux derniers livres des Géorgiques.
 Vergilius Romanus ( 3867), début du . Composé de 309 folios (sur les 410 originaux) et 19 (sur les 42 d'origine) illustrations, il contient  lÉnéide, les Géorgiques et des fragments des Bucoliques.
 Deux manuscrits du  : Vat. Palat. lat. 1632 ; Vat. lat. 3255

Manuscrits mésoaméricains 
 Codex Vaticanus 3738, ou Codex Vaticanus A, plus connu sous le nom de Codex Ríos ;
 Codex Vaticanus 3773, ou Codex Vaticanus B.